Pluto má více významů:

 Pluto (mytologie) – řecko-římský bůh podsvětí
 Pluto (trpasličí planeta) – těleso sluneční soustavy, plutoid
 Pluto (pes) – postava z animovaných filmů Walta Disneyho, většinou v sérii příběhů Mickey Mouse
 Pluto (Björk) – píseň islandské zpěvačky Björk
 Pluton – magmatické těleso v geologii (někdy též pluto)
 Pluto 13 GmbH – nový vlastník Piranha Bytes, německé firmy vyvíjející počítačové hry
 Tesla 4159AB Pluto – československý typ televizoru
 Pluto (magnetofon) – značka přenosného československého magnetofonu (jemu podobný byl magnetofon Uran)
 Pluto (skupina) – česká rocková hudební skupina

Externí odkazy